Huchard est un nom de famille attesté en France.

 Colette Huchard (1951- ) est une costumière française.
 Élise Huchard (1980-) est une primatologue et chercheuse français.
 Henri Huchard (1844-1910) est un neurologiste et cardiologue français. D’où : 
 La rue Henri-Huchard est une voie publique du  de Paris.
 Le square Henri-Huchard est un espace vert du  de Paris.

 La grotte Huchard.

Références